Daniil Medvedev era il detentore del titolo, ma ha scelto di non partecipare a quest'edizione del torneo.

In finale Novak Đoković ha sconfitto John Millman con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Novak Đoković (campione)
 Borna Ćorić (primo turno)
 David Goffin (semifinale)
 Benoît Paire (primo turno)

  Lucas Pouille (quarti di finale)
  Marin Čilić (secondo turno)
  Taylor Fritz (primo turno)
  Alex De Minaur (primo turno)

Qualificati 

  Pablo Andújar (primo turno)
  Yasutaka Uchiyama (quarti di finale)

  John Millman (finale)
  Alexei Popyrin (primo turno)

Wildcard 

  Tarō Daniel (quarti di finale)
  Gō Soeda (secondo turno)

  Yūichi Sugita (primo turno)

Special exempt 
  Lloyd Harris (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 2019